McGregor, MacGregor et Macgregor sont des noms d’origine écossaise.

Patronyme 

 Allan McGregor (1982-), un footballeur écossais ;
 Callum McGregor (1993-), un footballeur écossais ;
 Conor McGregor (1988-), un pratiquant de MMA irlandais ;
 Douglas McGregor (1906-1964), un psychologue américain ;
 Duncan McGregor (1881-1947), un joueur de rugby à XV néo-zélandais ;
 Ewan McGregor (1971-), un acteur écossais ;
 Freddie McGregor (1956-), un chanteur, musicien et producteur de reggae ;
 
 Jim McGregor (1921-2013), un entraîneur de basket-ball américain ;
 Jon McGregor (1976-), un écrivain britannique ;
 Ken McGregor (1929-2007}), un ancien joueur de tennis australien ;
 Kerry McGregor (1974-2012), une chanteuse écossaise ;
 Julie McGregor (1948-), une actrice et productrice australienne ;
 Malcolm McGregor (1892-1945), un acteur américain ;
 Maurice McGregor, un cardiologue et professeur québécois né en 1920 en Afrique du Sud ;
 Phil Gregor, un coauteur australien du jeu de rôle Space Opera ;
 Roneisha McGregor (1997-), une athlète jamaïcaine ;
 Wayne McGregor (1970-), un danseur et chorégraphe de danse contemporaine anglais.

Toponyme 

 Sir Arthur Mc Gregor, une municipalité de l'État d'Anzoátegui au Venezuela ;
 Capitale Sir Arthur Mc Gregor au Venezuela
 McGregor, une census-designated place en Floride aux États-Unis ;
 McGregor, une ville de l'Iowa aux États-Unis ;
 McGregor, une ville du  Minnesota aux États-Unis ;
 McGregor, une ville du Texas aux États-Unis ;
 Lac-McGregor, un hameau de la municipalité de Val-des-Monts, dans la MRC Les Collines-de-l'Outaouais, dans la région administrative de Outaouais, au Québec, au Canada ;
 Lac McGregor, un plan d'eau de la municipalité de Val-des-Monts, dans la MRC Les Collines-de-l'Outaouais, dans la région administrative de Outaouais, au Québec, au Canada.

Voir aussi 
 Gregor

Patronyme écossais